De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 2002 werden op 1, 2 en 3 maart 2002 gereden op de ijsbaan Arena Ritten te Collalbo (Italië).

De Nederlandsers Elma de Vries en Beorn Nijenhuis werden juniorenwereldkampioen.

Dag 1

500 meter jongens

500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

1500 meter meisjes

Dag 3

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens

Ploegenachtervolging

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 2002
Schaatsen in Italië
 2002
Sport in Zuid-Tirol
Schaatsen